Большая Курица (Курица) — малая река в Курской области России, правый приток Сейма.

Гидроним 
Большая Курица берёт своё название как и соседняя река Кур от тюркской основы — kür (qur) — поселение.

История 
Издревле люди заселили реку, об этом говорят материалы археологических раскопок Нартовского и Гнездиловского городищ IX—XII веков нашей эры.

Первое упоминание реки относится к XVII веку. В Книге Большому Чертежу говорится:

а ниже Курска верст з 10 пала в Семь речка Курица…вытекала от Московской дороги выше Теплаго колодезя.

В августе 1902 года около Курска прошли военные манёвры в присутствии Императора Николая II.
Были сформированы 2 армии: Московская численностью 43740 человек и Южная 51459 соответственно.
На берегу Большой Курицы Московская армия организовала бивуаки, которые были обстреляны из пушек противника. Впоследствии Южная армия овладела частью переправ через реку и в значительных силах дебушировала на неприятельские берега. Главный удар наносился от Большой Курицы на Косторную (сейчас д. Касторная), для захвата сообщений Курска с Фатежом.

В начале Великой Отечественной войны, на левом берегу реки, возле населённых пунктов Анпилогово и Полянское были сооружены защитные укрепления для советских войск.

География 
Исток реки находится в лесу Кругляк на склоне Фатежско-Льговской гряды северо-восточнее хутора Кочеток Фатежского района. Высота истока — 218 м над уровнем моря.

До впадения правого притока Жировского ручья, Большая Курица течёт в юго-западном направлении, далее на юго-восток. Смешиваясь с водами Пашинского ручья вновь поворачивает на юго-запад, а в районе деревни Дроняево Курского района, стремясь к устью, принимает южное направление.

За несколько сотен метров до впадения в Сейм, реку перегораживает плотина и часть воды направляется на подпитку старичных озёр у деревни Ванина Октябрьского района. Высота устья — 150 м над уровнем моря.

Река не судоходна, возможен лишь сплав на байдарке от деревни Жеребцово. Протяжённость — около 50 километров. Сильно извилиста. В верхнем течении чередуется узкими (2-3 метра)быстринами и мелями шириной более 10 метров и глубиной 20-30 сантиметров. Глубина до 2 метров, ширина до 15.
Питание реки снеговое, дождевое и родниковое. Замерзает в ноябре-декабре и освобождается ото льда в марте-апреле.
Бассейн реки 411 квадратных километров.

В речном бассейне проживает 5776 человек в 64 населённых пунктах в том числе 3080 человек в 26 по берегам реки. Самый крупный населённый пункт — село Полянское 752 жителя.

Населённые пункты (от истока к устью):

Фатежский район: х. Кочеток; д. Ушаково; д. Малое Жирово;

Курский район: д. Ивановка; с. 1-е Шемякино; д. 2-е Шемякино; д. Курица; д. Николаевка; х. Журавлин; д. Александровка; д. Дроняево; х. Новореченский; с. Нижнекасиново; д. 2-е Анпилогово; д. Большое Лукино; д. 1-е Анпилогово; д. Малое Лукино; с. Полянское; д. Нартово; д. Жиляево; д. Саморядово; д. Тутово; д. Жеребцово; с. Хардиково; д. Пименово;

Октябрьский район: д. Ванина.

В среднем течении реку пересекает автомобильная дорога .

Флора и фауна 
Летом 2011 года сотрудниками Курского государственного университета начата подготовка к созданию новых степных памятников в Курской области.

Проводилось обследование перспективных для этого участков, в том числе систем балок к востоку от д. 2-е Шемякино, на левобережье реки Большая Курица (Курский район).

Наиболее северо-западный из известных на сегодняшний день участков лугово-степной растительности в области, носящий экстразональный характер.
На склонах балок распространены мезофитные разнотравно-ковыльные степи общей площадью 10-15 гектаров.

Из редких видов для Курской области отмечены: ковыль перистый, ковыль узколистный, адонис весенний, осока низкая, касатик безлистный, синяк русский, живокость клиновидная, прострел поникший, борец шерстистоустый, купальница европейская, бубенчик лилиелистный.

Из прочих доминируют: венечник ветвистый, подмаренник русский, ракитник русский, пырей промежуточный, чистец прямой, таволга обыкновенная, зопник клубненосный, шалфей луговой и другие виды луго-степного разнотравья.

На площадке в 100 м² отмечается в среднем 60-70 видов. Водораздельные плакоры распахиваются лишь частично, отмечена экспансия степных видов на залежи.

По результатам исследования, учёными предложено организация на этом участке ООПТ регионального уровня (памятника природы).

Примечания 

Притоки Сейма
Реки Курской области